Левон — мужское армянское имя. Известные носители:

 Левон I, Лео I, Леон I (, ?—1140) — четвёртый правитель Киликийской Армении или «Властелин Гор» из династии Рубинянов (1129—1137), сын Костандина I.
 Левон II (, ; 1150—1219) — коронованный как Левон I царь Киликийской Армении (1187—1219) из династии Рубенидов. 
 Левон III (, 1236—1289) — коронованный как Левон II король Киликийской Армении (1269—1289) из династии Хетумянов. Сын короля Хетума I и королевы Изабеллы Рубинян.
 Левон V, Левон VI, Лео V де Лузиньян (; 1342—1393) — последний царь Киликийской Армении (1374—1375), рыцарь Ордена Меча (1360), сенешаль Иерусалима (1372). Из армянской ветви французского дворянского рода де Лузиньян. Сын Иоана де Лузиньян (коннетабля и регента Армении) и Солданы Грузинской, дочери царя Грузии Георгия V Блистательного.

В фольклоре 
В белорусских и (изредка) русских сказках у волка имя Левон Иванович, наподобие лисьего имени Лиса Патрикеевна и медвежьего Михайло Потапыч. По-видимому, это фольклорное отражение реально существовавшей польской и белорусской шляхетской династии Волк-Леоновичей (, ), существовавшей примерно с XVI века.

См. также 
 Лев (значения)
 Лео